— манга Рин Судзукавы, выходившая на сайте Young Animal Densi издательства Hakusensha с июня 2015 года, с августа 2017 года перешедшая на сайт Manga Park того же издательства. Аниме-адаптация манги от студии Lerche выходила с июля по сентябрь 2018 года.

Сюжет 
История рассказывает о трёх ученицах второго класса средней школы для девочек: Ханако, Оливии и Касуми, которые по совместительству являются членами неофициального «Клуба Развлеченцев». В таком дружеском коллективе героини проводят своё время, играя с друг другом в существующие или придуманные ими игры и развлечения.

Персонажи 
  — одноклассница Оливии и Касуми. Спортивная, но бестолковая, очень энергичная девочка из богатой семьи со странным чувством стиля. Хорошо учится. Обожает игры и предлагает организовать «клуб развлеченцев», куда втягивает подруг.
 Сэйю: .

  — одноклассница Ханако и Касуми. Её родители американцы, но сама она родилась и выросла в Японии. Поначалу, пользуясь своей внешностью и происхождением, притворялась ученицей по обмену, нарочно разговаривая с иностранным акцентом, чем добавила в свою школьную жизнь больше мороки. В действительности английский она практически не знает и всячески уклоняется от просьб Касуми и других её одноклассниц помочь с языком.
 Сэйю: Рика Нагаэ.

  — одноклассница Ханако и Оливии. Хороша в играх, но не любит играть из-за того, что постоянно проигрывала своей старшей сестре в детстве, а та в наказание её всячески эксплуатировала. Очень плохо знает английский, поэтому вступает в «клуб развлеченцев» в обмен на помощь с обучением. Боится мужчин. Пишет BL-новеллу.
 Сэйю: Кономи Кохара.

  — учительница английского языка, при помощи шантажа с со стороны участниц «клуба развлеченцев» ставшая его куратором. Очень переживает по поводу того, что не может найти мужа. Её представления об идеальном спутнике жизни основываются в основном на образах из манги.
 Сэйю: Рёко Моэкава.

  — умная девочка-очкарик, чье настоящее имя не разглашается. Несмотря на её робость, она сумела получить свою должность с речью, которая звучала как угроза для остальных учеников. Она постоянно препятствует «клубу развлеченцев» и колеблется между попытками подружиться с девочками и распустить их клуб.
 Сэйю: .

  поддерживает президента ученического совета. Однако на самом деле она мало что делает, вместо этого предпочитая проводить время с парнями из другой школы. Поэтому большая часть бумажной волокиты и прочей деятельности студсовета в итоге ложится на президента. Тщательно скрывает макияжем свою невыдающуюся внешность.
 Сэйю: Май Канадзава.

  — глава «оккультного клуба». Из-за своей внешности и привычки медленно и тихо говорить люди боятся её, но на самом деле Ру добрая девушка, которая очень дорожит своим клубом и дружбой с Агури. Подружилась с «клубом развлеченцев», показывает им игры с оккультной тематикой.
 Сэйю: Май Канадзава.

   — единственный оставшийся член «оккультного клуба» помимо Оки. Ру считала, что Агури «телепортировалась», успешно проведя обряд, но на самом деле она попала в больницу с геморроем и была временно отстранена от занятий, ничего не сказав об этом Оке. Позднее вернулась в школу.
 Сэйю: .

  — одноклассник/ца Ханако, Оливии и Касуми. Из-за некоторых двусмысленных обстоятельств члены «клуба развлеченцев» подозревают, что Цугуми на самом переодетый парень. Цугуми сохраняет свою истинную личность неоднозначной и любит дразнить «клуб развлеченцев».
 Сэйю: Аой Юки.

  — учитель иностранного языка, который часто становится жертвой шалостей «клуба развлеченцев».
 Сэйю: .

  — учитель труда. Очень мускулистая и мужеподобная женщина. Её сестра, имеющая столь же мужественный внешний вид, — тренер плавательной секции.
 Сэйю: Мицуки Сайга.

  — одноклассница Ханако, Оливии и Касуми. Занимает место Оливии в конкурсе английской речи. Из-за внешности все думают, что Фудзивара классическая японка, но она свободно владеет английским языком. Из-за проблем с японским языком предпочитает говорить по-английски. Однако, находясь в шоковом состоянии, способна отлично говорить на классическом японском.
 Сэйю: Сю Утида.

  — кто-то вроде дворецкого семьи Ханако. В молодости был похищен инопланетянами, которые вживили ему сверхмощное оружие, позволяющее стрелять лазером из задницы. Из-за этого он долго не мог найти работу, пока однажды его не взял к себе дед Ханако, который помог ему с контролем его проблемы. По просьбе Ханако может быстро сделать или достать любую вещь, от надувного детского бассейна до андроида, говорящего множеством запрограммированных фраз.
 Сэйю: Рётаро Окиаю.

  — младший брат Ханако. Весьма умён для своего возраста, может с лёгкостью проводить сложные расчёты в уме.
 Сэйю: Эйсин Фудэмару.

 Брат Оливии — старший брат Оливии. Стереотипный отаку.
 Сэйю: Тосиюки Морикава.

 Владыка Развлечений — гангуро, одна из легендарных 4-х Владык Развлечений. Ученица из соседней престижной академии для девочек. Ведёт разгульный образ жизни.
 Сэйю: Май Канадзава.

  — младенец, за которым его мать попросила присмотреть «клуб развлеченцев». Иногда разговаривает низким голосом и ведёт себя как босс мафии.
 Сэйю: Мицуо Ивата.

 Коити — андроид, созданный дедом Ханако и Маэдой. Сначала понравился Ханако своими лестными фразами, но вскоре начал её сильно раздражать своей навязчивостью и был уничтожен девушкой.
 Сэйю: Кайто Исикава.

 Робо-Оливия — гиноид, сделанный из секс-куклы. Практически неотличима от Оливии, за исключением всегда открытого рта и стеклянного взгляда. Запрограммирована дедом Ханако на помощь Оливии с английским языком. Однако что-то идёт не так, и робот начинает очень вульгарно разговаривать на английском, а потом и вовсе обретает самосознание.
 Сэйю: Рика Нагаэ.

 Рассказчица комментирует некоторые события сериала, а также скетчи в конце серий.
 Сэйю: Маки Идзава.

Медиа

Манга 
Манга начала выходить на сайте Young Animal Densi издательства Hakusensha с 26 июня 2015 года, но позже перешла на сайт Manga Park, где и выходит с 1 августа 2017 года по настоящее время. Манга также выходит в журнале Young Animal с 25 ноября 2016 года.

Список томов манги

Аниме 
Адаптация манги в виде 12-серийного аниме-сериала режиссера Сэйдзи Киси, снятая на студии Lerche, выходила с 8 июля по 23 сентября 2018 года. Сценарист аниме Юко Какихара, музыка Масато Коды. Трансляцией сериала с субтитрами занимается компания Crunchyroll. Аниме также доступно к просмотру на русском языке через русскую версию сайта дистрибьютора. В комплекте с 7 томом манги 26 декабря 2018 года вышла OVA. Также вышли ещё 2 специальных эпизода.
Открывающая тема
 «Three Piece».
 Исполняют Хина Кино, Рика Нагасэ и Кономи Кохара — сэйю главных героинь).

Закрывающая тема
 .
 Исполняют Хина Кино, Рика Нагасэ и Кономи Кохара feat. Ikepy & KSKN.

Список серий аниме

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 Манга «Asobi Asobase» на сайте Manga Park
 Официальный сайт аниме
В базах данных
 
 

Lerche